Вадас () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Вадас, Ласло (1948—2005) — венгерский шахматист.
 Вадас, Марек (род. 1971) — словацкий писатель.
 Вадас, Мария (1950—2009) — венгерская гандболистка.
 Вадас, Чаба (род. 1960) — венгерский борец греко-римского стиля.